El término intolerancia étnica puede referirse a:

 Odio étnico
 Conflicto étnico
 Discriminación
 Racismo
 Nacionalismo étnico